Constantin Dumitrescu désigne notamment :

Patronymie 
 Constantin Dumitrescu (1934- ) est un coureur cycliste roumain.
 Constantin Dumitrescu (1931- ) est un boxeur roumain.